Fontcouverte, commune française de l'Aude
 Fontcouverte, commune française de la Charente-Maritime
 Fontcouverte, feuilleton télévisé français

Voir aussi 

Fontcouverte devenue Fontcouverte-la-Toussuire, commune française de la Savoie